Die 122. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport fanden vom 27. bis 31. August 2008 auf der Radrennbahn im Sportforum Kaarst-Büttgen statt.

Ergebnisse

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Weblinks 
 Resultate auf rad-net.de

2008
Radsportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Kaarst